TCR steht als Abkürzung für:

 T-cell receptor, siehe T-Zell-Rezeptor
 Tennis Club Rüppurr Karlsruhe, siehe TC Rüppurr
 TCR (Tourenwagen), eine Tourenwagen-Spezifikation im Automobilsport
 Temperature coefficient of resistance (Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands), siehe Temperaturkoeffizient
 Texas Central High-Speed Railway
 Thyristor-Controlled Reactor
 Time Code Reading, siehe Timecode
 Total Cost of Risk, siehe Risikokosten
 Transcontinental Race, ein Radmarathon durch Europa
 Transient climate response (transiente Klimaantwort), siehe Klimasensitivität
 Transcription coupled repair (transkriptionsgekoppelte Reparatur), siehe DNA-Reparatur

Abkürzung